Jórgosz Papandréu, (1888–1968) görög politikus, miniszterelnök, utóbbi nagyapja
Jórgosz Papandréu, (1952–) görög politikus, miniszterelnök, előbbi unokája